

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16
 Przy Szosie – część miasta Starachowice
 Przy Szosie – część miasta Włocławek
 Przy Szosie – część wsi Jeleniec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Przy Szosie – część wsi Falborek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Przy Szosie – część wsi Jatutów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Przy Szosie – część wsi Kalinowice w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Przy Szosie – część wsi Kalina-Lisiniec w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Przy Szosie – część wsi Florianów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Przy Szosie – część wsi Pająków w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Przy Szosie – część wsi Mierzęcice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Mierzęcice 
 Przy Szosie – część wsi Łatanice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Przy Szosie – część wsi Kurów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Przy Szosie – część wsi Marcinkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Przy Szosie – część wsi Jędrzejów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Przy Szosie – część wsi Miłków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Przy Szosie – część wsi Brzeście w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Zobacz też